Везу́ль () — город и коммуна на востоке Франции, административный центр департамента Сона Верхняя (в исторической области Франш-Конте).

Город расположен на реке Дюржон у впадения в неё реки Коломбин. В старой части города сохранились здания XV—XVII вв.

В Везуле родились физик Алексис Терез Пти, художник Жан-Леон Жером, журналист Эдуар Альбер Порталис, актриса Эдвиж Фёйер и Жан-Мишель Николье.

Начиная с 1995 года в городе ежегодно проводится Международный фестиваль азиатского кино.

Галерея

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 212 (Везуль).

 

Города Франции
Коммуны департамента Верхняя Сона
Префектуры Франции